Kiara (Australië), buitenwijk van Perth, City of Swan, Australië.
 Kiara (Cilamaya Kulon), plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java, Indonesië.
 Kiara (Walantaka), plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam, Indonesië.

 Chiara (voornaam), variant op deze meisjesnaam.
 Kiara (artiest) (1960), Venezolaanse zangeres en artiest.
 Kiara, personage uit The Lion King II: Simba's trots.